, Маммалиаформы  — клада, включающая млекопитающих и их ближайших вымерших родственников. Сформировалась в результате радиации цинодонтов из группы Probainognathia. Кроме млекопитающих, в состав маммалиаформ включают мезозойские отряды морганукодонтов, докодонтов, гондванотерий, харамиид, а также некоторые базальные роды. Древнейший известный представитель — '' (отложения верхнего триаса с территории Индии). Происхождение кроновой группы млекопитающих восходит к юрскому периоду, в частности к многочисленным находкам в верхнеюрских обнажениях Португалии и Китая.

Соотношение Mammalia, Mammaliformes и Mammaliamorpha
Согласно исходному определению американского палеонтолога , Mammaliaformes — это термин кладистической систематики, тогда как традиционно для отнесения организмов к млекопитающим (Mammalia) использовались отдельные признаки, из-за чего млекопитающие приобретали более широкий объём. Введённое им определение Mammaliaformes — клада, включающая потомков ближайшего общего предка морганукодонов (Morganucodonta) и кроновой группы млекопитающих (которая включает потомков последнего общего предка однопроходных, сумчатых и плацентарных). Более широкая клада Mammaliamorpha была определена Роу как потомки ближайшего общего предка Tritylodontidae и кроновой группы млекопитающих.

Примечания